Vrhe je ime več naselij v Sloveniji:

 Vrhe, Celje, občina Celje
 Vrhe, Novo mesto, občina Novo mesto
 Vrhe, Slovenj Gradec, občina Slovenj Gradec
 Vrhe, Trbovlje, občina Trbovlje
 Vrhe, Zagorje ob Savi, občina Zagorje ob Savi
 Velike Vrhe, občina Ivančna Gorica
 Male Vrhe, občina Ivančna Gorica
 Vrhe (prelaz), drugo ime za prelaz Podmeja

Naselja v Sloveniji